Георгий — мужское имя греческого происхождения.
 Георгий Победоносец

Цари и члены царской семьи

Церковные деятели

Персоны, известные по имени

Топоним 
 Георгий — деревня в Новгородском районе Новгородской области
 Георгий — село в Чухломском районе Костромской области
 Георгий — мысовое городище VIII—XI веков в Новгородской области.

См. также 
 Святой Георгий (значения)
 Георгий Победоносец (значения)
 Старый Георгий — село в Галичском районе Костромской области
 Георгий Верхний — село в Галичском районе Костромской области
 Георгий-Георгиу-Деж — населённый пункт в Румынии
 Георгий-Георгиу-Деж — железнодорожная станция в Румынии
 Георгиу-Деж — название города Лиски Воронежской области с 1965 по 1991 год